Camp Rising Sun (CRS, ~ Felkelő Nap Tábor)  nyári táborok, amik a világ nemzetközi konfliktusait és humanitárius projektjei köré szerveződnek, 1930 óta
 Continental Railway Solution (CRS), 2014-ben alakult magánvasút társaság